Sambaqui pode referir-se a:

Sambaqui - acumulação de resíduos fósseis de orgânicos. 
Sambaqui - localidade de Florianópolis, Santa Catarina.

Desambiguação